VIII Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (ИААФ) проводился в Pavilhão Atlântico в Лиссабоне, Португалия, с 9 марта по 11 марта 2001. Это впервые проведенный чемпионат в Португалии. В нем принимало участие более 510 участников из 136 стран. С 2001 года спортсменам начали выплачивать гонорары по другой схеме. За 1-е место — 40.000$; 2-е — 20.000$; 3-е — 10.000$; 4-е — 8.000$; 5-е — 6.000$; 6-е — 4.000$. Таким образом стали материально стимулироваться участники, не попавшие в тройку призеров.

Результаты

Мужчины

Женщины 
|1997 | 1999 |2001 |2003 |2004 |

Таблица медалей

Ссылки 
 Официальный Веб-сайт чемпионата
 Легкая атлетика Австралии

2001
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Португалии
Март 2001 года
Международные спортивные соревнования в Лиссабоне